Gran Turismo est un jeu vidéo, premier de la série série du même nom ;
 Gran Turismo, version PlayStation Portable.
 Gran Turismo, film américain prévue en 2023 et adaptée des jeux vidéo
 Gran Turismo est un album du groupe The Cardigans.

Voir aussi